Hrvatsko-bajaški rječnik

 bor-brat, 
 
 cvijet-flori, 
 
 drvo-ljemd, 
 
 deka-gunj, 
 
 djeca-kupij, 
 
 glava-kap,
 
 jastuk-vankuš,
 
 jezik-ljimba,
 
 kiša-ploji, 
 
 kuća-kuljib,
 
 kruh-pit, 
 
 krumpir-krboj, 
 
 krevet-pat, 
 
 konj-kal, 
 
 leptir-peperike, 
 
 mačka-mc, 
 
 pas-knji, 
 
 prozor-ublok, 
 
 pilić-puj, 
 
 ruke-mnj, 
 
 snijeg-supad, 
 
 sunce-sori, 
 
 sat-šas, 
 
 stol-masa, 
 
 svinja-pork, 
 
 tišina-tašec....